

Cours d'eau 

 L'Indre, une rivière française, affluent de la Loire
 L'Indre, un ruisseau affluent de l'Aisne, dans le bassin hydrographique de la Seine

Départements 

 L'Indre, département français
 L'Indre-et-Loire, département français

Commune 

 Indre, commune française de la Loire-Atlantique

Danemark 

 Indre By, littéralement ville intérieure, centre-ville historique de Copenhague et, plus généralement, centre-ville historique de la plupart des grandes villes danoises.

Prénom 
 Indrė, un prénom féminin lituanien

Voir aussi 

 L'étang de Lindre est un étang mosellan.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme